Caffrey ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Augustine Caffrey (1920–1993), US-amerikanischer Jurist
 Joe Caffrey, englischer Schauspieler
 Peter Caffrey (1949–2008), irischer Schauspieler
 Sean Caffrey (1940–2013), nordirischer Schauspieler
 Stephen Caffrey (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler

Caffrey steht für:

 Charles F. Caffrey Carriage Company, US-amerikanischer Hersteller des Dampfwagens Caffrey Steam mit Radnabenmotoren (1895)
 Caffrey Electric, ein US-amerikanisches Experimentalfahrzeug mit Elektroantrieb das seinen Strom von einer Oberleitung bezog (1897)

Siehe auch:

 Caffery
 McCaffrey